Танєєв Олександр Сергійович (1850—1918) — російський композитор.
 Танєєв Сергій Іванович (1856—1915) — російський композитор, піаніст, педагог, вчений, громадський діяч.